Por Blacksburg pode estar à procura de:
Blacksburg (Carolina do Sul)
Blacksburg (Virgínia)

Desambiguação